Aminolevulinska dehidrataza se može odnositi na:

 Porfobilinogenska sintaza, enzim
 Dehidrataza delta aminolevulinske kiseline, enzim